Ковалишин — українське прізвище.

Носії 
 Ковалишин Ганна Іванівна — керівник народного ансамблю с. Підзамочок Бучацького району, ведуча фестивалю «Дзвони Лемківщини» 2008, 2012 років, Заслужений працівник культури України
 Ковалишин Іван — війт Великої Вишеньки, обраний 1866 року послом до Галицького сойму (від IV курії, округ Городок — Янів) після о. Лева Трещаківського
 Ковалишин Оксана — колекціонерка фігурок ангелів з Тернопільщини
 Ковалишин Олег Ярославович (1978—2014) — стрілець батальйону територіальної оборони Донецької області «Донбас», учасник російсько-української війни. Користувач Вікіпедії Raider.
 Ковалишин Олександр Григорович — радянський господарник, уродженець Вінниччини, депутат ВС РСФСР
 Ковалишин Франц — український історик, архівіст, художник та фотограф

Примітки 

Українські прізвища